Лізель Губер (, при народженні Горн (Horn), 21 серпня 1976) — південноафриканська й американська тенісистка, відома передусім успішними виступами в парному розряді та міксті.

Лізель Горн переїхала до Сполучених Штатів у віці 15 років, у 1992, навчалася в тенісній академії Ван дер Меєра в Гілтон-Гед, Південна Кароліна. Відтоді вона проживає в Америці, натуралізованою громадянкою стала 2007 року. У 2000 році вона одружилася з американцем Тоні Губером.

Губер виграла 7 турнірів Великого шолома: 4 в парі з Карою Блек, один із Лізою Реймонд, а також два турніри у міксті разом із Бобом Браяном.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 10 (5–5)

Мікст: 5 (2–3)

Олімпіади

Парний розряд: Матч за 3-е місце (0–1)

Фінали WTA

Парний розряд: 92 (53–39)

Здобутки в парному розряді

Посилання

Виноски 

Південноафриканські тенісистки
Тенісистки США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Спортсмени з Техасу
Перші ракетки світу (жінки)
Переможниці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті
Південноафриканські емігранти до США